41-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 15 по 24 июня 1977 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Мишель Поллентье.

Участники 
Участие в гонке приняли 10 велокоманд.

Маршрут 
Гонка состояла из пролога и 11 этапов общей протяженностью 1582,2 километра. Пролог, а также этапы 4 и 11 были проведены в формате индивидуальной раздельной гонки.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1977 на FirstCycling

1977 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1977 году
Июнь 1977 года